Алекса́ндровское () — село,
Белицкий сельский совет,
Ямпольский район,
Сумская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5925680305. Население по переписи 2001 года составляло 1 человек .

Географическое положение 
Село Александровское находится на расстоянии в 1 км от села Базелевщина.

Примечания